The Hayseed (Un garçon séduisant) est un film muet de Roscoe Arbuckle sorti en 1919.
 The Hayseed est un film muet de Ferris Hartman sorti en 1921.